Niemcy:
 Westfeld – dzielnica miasta Schmallenberg
 Westfeld – dzielnica gminy Sibbesse, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim